Rivius ist der latinisierte Nachname von:
Johannes Rivius (1500–1553), deutscher Humanist
Walther Hermann Ryff (um 1500 – 1548), deutscher Arzt und Vitruv-Übersetzer